Příjmení Plšek nosí více významných osobností:

 Bořivoj Plšek (* 1962) – český uutomobilový závodník
 Jakub Plšek (* 1993) – český fotbalový záložník
 Jan Plšek (* 1978) – český geodet, kreslíř a písničkář